Broek, 't Broek, Het Broek of De Broek kan verwijzen naar:

 broek (kleding)
 broek (landschap) - een laag stuk land dat regelmatig overstroomt
 broek (paardentuig) - deel van paardentuig dat verhindert dat een wagen doorschiet en het trekpaard raakt
 broek (broeking) - scheepsgeschut, zwaar touw dat verhindert dat een rolpaard te ver terugloopt na het afgaan van het schot
 -broek - diverse plaatsnamen die eindigen op broek (Broek, Broeck, 't Broek, Het Broek, De(n) Broek)

Plaatsen 
 Broek (Anderlecht), een wijk van de Belgische gemeente Anderlecht
 Het Broek (Belfeld), een wijk in de Nederlandse gemeente Venlo
 Broek (Brummen), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Brummen
 Broek (Duiven), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Duiven
 Broek (Friesland), een dorp in de Nederlandse gemeente De Friese Meren
 Broek (Grote Waard), een voormalig dorp op de zuidwestdijk van de Groote of Hollandsche Waard in Nederland bij Moerdijk
 Broek (Gouda), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Gouda
 Broek (Gulpen-Wittem), een buurtschap van Mechelen in de Nederlandse gemeente Gulpen-Wittem
 Broek (Het Hogeland), een gehucht in de Nederlandse gemeente Het Hogeland
 Broek (Kessel), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
 Broek (Laarbeek), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Laarbeek
 Broek (Leudal), een buurtschap ten zuiden van Haelen in de Nederlandse gemeente Leudal
 't Broek (Mierlo), een gehucht bij Mierlo in de Nederlandse gemeente Geldrop-Mierlo
 't Broek (Nijmegen), een wijk in de Nederlandse stad Nijmegen
 Broek (Peel en Maas), een buurtschap ten noordwesten van Kessel in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
 Broek (Simpelveld), een buurtschap ten noorden van Bocholtz in de Nederlandse gemeente Simpelveld
 Broek (Tegelen), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Venlo
 Broek (Tongeren), een wijk in de Belgische stad Tongeren
 Broek, Thuil en 't Weegje, de voormalige heerlijkheden van de stad Gouda
 Broek (Vijfheerenlanden), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Vijfheerenlanden
 Broek in Waterland, een dorp in de Nederlandse gemeente Waterland
 Broek op Langedijk, een dijkdorp in de Nederlandse gemeente Langedijk
 Lutjebroek, een dorp in de gemeente Stede Broec

Straat 
 Broek (Aa en Hunze), de hoofdweg van Gieterveen in de Nederlandse gemeente Aa en Hunze

Zie ook 
 Van den Broek - personen met achternaam (van de/der/den) Broe(c)k(e)
 't Broek (doorverwijspagina)